: 
 
 :
 
 :
 
  
  
  
  
 
 :
 1
 1
 1
 1
 :

Megjegyzés
1A francia közjog szerint nem függő terület, hanem Franciaország szerves része, ennek ellenére – a tengerentúli megyéktől eltérő státusz miatt – szokás külön felsorolásuk.

Kapcsolódó szócikkek 

Függő területek
Országok listája

Országlisták